Drums bezeichnet:

 das Schlagzeug als Musikinstrument (Drum kit oder Drum set)
 ein Dorf im Butler Township in Pennsylvania
 The Drums, eine US-amerikanische Band